Пшемкув:

 Пшемкув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Польковицкий повят.
 Пшемкув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Польковицкий повят, Нижнесилезское воеводство.